Cappuccino – monaco francescano appartenente all'Ordine dei frati minori cappuccini
Cappuccino – bevanda calda a base di caffè e latte
Cappuccino – nome comune del coleottero Bostrichus capucinus
Cappuccino – nome comune di alcuni uccelli del genere Lonchura
Suzuki Cappuccino – automobile prodotta dalla Suzuki
Cappuccino – linguaggio di programmazione e di sviluppo
Cappuccino – gruppo musicale italiano